ARTPOP — третій повноцінний альбом американської співачки Леді Ґаґа, виданий лейблом Interscope Records. 11 листопада 2013 року відбувся світовий реліз. Також цей альбом випущений як мобільний додаток для iOS і Android.

Лід-синглом була обрана пісня «Applause», реліз якої відбувся 12 серпня 2013 року. Композиція досягла 4 місця в чарті Billboard Hot 100. Другим синглом став трек «Do What U Want», випущений 21 жовтня того ж року. Третім синглом була обрана пісня «G.U.Y.», реліз якої відбувся 28 березня 2014 року.

Список композицій

Примітки

Посилання 
 Альбом ARTPOP  на LadyGaga.com

Альбоми Леді Гаги